Michaeli est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anastassia Michaeli (1975-), femme politique israélienne ;
 Avraham Michaeli (1957-), homme politique israélien ;
 Dani Michaeli (1969-), scénariste et producteur de télévision américain ;
 Merav Michaeli (1966-), femme politique, journaliste, présentatrice de télévision, animatrice de radio, féministe et militante israélienne ;
 Mic Michaeli (1962-), claviériste de rock suédois ;

Pseudonyme 
 Jean Michaëli, pseudonyme d’Eugène Ébaudy de Fresne (1816-1895), auteur-compositeur français.

Botanique 
 Croton michaelii, espèce de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

Zoologie 
 Aequidens michaeli est une espèce de poissons perciformes appartenant à la famille des Cichlidae ;
 Arbanitis michaeli, espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Idiopidae ;
 Brignoliella michaeli, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Tetrablemmidae ;
 Cyclodomorphus michaeli, espèce de sauriens de la famille des Scincidae ;
 Diceros bicornis michaeli, nom latin du rhinocéros Noir ou rhinocéros noir d'Afrique de l'Est.
 Thinozercon michaeli, espèce d’acariens de la famille des Thinozerconidae.

Patronyme germanique